Квемо-Телети ( — Верхний Телети) — село в Грузии. Относится к Гардабанскому муниципалитету края Квемо-Картли. Расположено у подножия  в южном пригороде Тбилиси, на правом берегу Куры, западнее села Поничала.

Северо-западнее села находится мужской монастырь  (Шавнабади) Мцхетско-Тбилисской епархии Грузинской православной церкви во имя великомученика Георгия.

Примечания 

Населённые пункты Гардабанского муниципалитета